Peru steht für:

 Peru, Staat in Südamerika
 Peru (Band), niederländische Band
 Peru (Gattung), eine Heuschrecken-Gattung
 (10866) Peru, Asteroid des Hauptgürtels
 Vizekönigreich Peru, spanische Kolonie in Südamerika
 Calle Perú, Straße in Buenos Aires

Peru steht für folgende Orte:

in Argentinien:
 Perú (La Pampa)

in den Vereinigten Staaten:
 Peru (Illinois)
 Peru (Indiana)
 Peru (Kansas)
 Peru (Maine)
 Peru (Massachusetts)
 Peru (Missouri)
 Peru (Nebraska)
 Peru (New York)
 Peru (North Carolina)
 Peru (Ohio)
 Peru (Pennsylvania)
 Peru (Vermont)
 Peru (West Virginia)
 Peru (Wisconsin) im Portage County
 Peru (Town), Town(ship) im Dunn County, Wisconsin

Siehe auch:
 Peruanermeerschweinchen

Abkürzung